Alain DesRochers, réalisateur et scénariste québécois ;
Alfred DesRochers (1901-1978), poète québécois ;
André Desrochers (1961-), chercheur québécois en ornithologie et en écologie ;
Atlantide Desrochers (née en 1964), militante québécoise contre le gaspillage alimentaire ;
Clémence DesRochers (née en 1933), actrice, écrivaine et humoriste québécoise ;
Étienne Jehandier Desrochers (1668-1741), graveur français ;
Jean-Simon DesRochers (né en 1976), écrivain québécois ;
Michel Desrochers (1945-2005), animateur de radio et de télévision québécois ;
Pascale Desrochers (née en 1968), comédienne québécoise ;
.